Всеобщие выборы в Сальвадоре проходили с 26 по 29 марта 1950 года, на которых избирались президент и депутаты Законодательной ассамблеи. В результате на президентских выборах победу одержал Оскар Осорио Эрнандес, а на парламентских — его Революционная партия демократической унификации.

Результаты

Президентские выборы

Конституционная ассамблея

Примечания

Литература 
Political Handbook of the world, 1950 New York, 1951
Benítez Manaut, Raúl (1990) "El Salvador: un equilibrio imperfecto entre los votos y las botas" Secuencia 17:71-92
Consejo Central de Elecciones (1951) Memoria de las elecciones de 1950 San Salvador: Secretaria de Información de la Presidencia de la Republica.
Eguizábal, Cristina (1984) "El Salvador: elecciones sin democracia" Polemica 14/15:16-33
Institute for the Comparative Study of Political Systems. 1967. El Salvador election factbook, March 5, 1967. Washington: Institute for the Comparative Study of Political Systems.
Kantor, Harry (1969) Patterns of politics and political systems in Latin America Chicago: Rand McNally & Company
Montgomery, Tommie Sue (1995) Revolution in El Salvador: From civil strife to civil peace Boulder: Westview
Parker, Franklin D (1981) The Central American republics Westport: Greenwood Press
Ruddle, Kenneth (1972) Latin American political statistics Supplement to the statistical abstract of Latin America. Los Angeles: Latin American Center, UCLA
Webre, Stephen (1979) José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics 1960-1972 Baton Rouge: Louisiana State University Press
Williams, Philip J. and Knut Walter (1997) Militarization and demilitarization in El Salvador's transition to democracy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1950 год в Сальвадоре